Storön kan avse:

Finland

 Storön, Nykarleby, Österbotten,  (99 ha)
 Storön, Korsholm, Österbotten, 
 Storön, Korsnäs, Österbotten,  (8 ha)
 Storön, Närpes, Österbotten, 
 Storön (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland,  (1,3 km²)
 Storön (vid Vänö, Kimitoön), Åboland,  (73 ha)
 Storön (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,  (38 ha)
 Storön (vid Rilax, Raseborg), Nyland,  (1,78 km²)
 Storön (vid Malarby, Raseborg), Nyland, 
 Storön (vid Pojo, Raseborg), Nyland,  (13 ha)
 Storön (vid Torsö, Raseborg), Nyland,  (60 ha)

Sverige

 Storön (småort), en småort i Kalix kommun, 
 Storön (naturreservat, Kramfors kommun), ö och naturreservat, 
 Storön, Härjedalen, en ö i Ljusnan vid Sveg, 
 Storön, Hälsingland, en ö och naturreservat i Nordanstigs kommun, 
 Storön, Siljan, en ö i Leksands kommun, 
 Storön, Borlänge kommun, en ö i sjön Runn, 
 Storön (naturreservat, Nora kommun), ö och naturreservat, 
 Storön, Värmdö kommun, en ö vid Runmarö i Stockholms skärgård, 
 Storön, den största ön i Svenska Högarna, 
 Storön, Vänern, en ö i Gullspångs kommun, 
 Storön, Väderöarna, en av öarna i Väderöarna,

Se även 
Storö
Storören
Storlandet